Hubert Hurkacz era il detentore del titolo, ma è stato eliminato in semifinale da Carlos Alcaraz. Lo stesso Alcaraz ha vinto il torneo battendo in finale Casper Ruud con il punteggio di 7-5, 6-4.

Con questa vittoria Alcaraz è diventato il primo spagnolo a conquistare il titolo nel torneo di Miami nonché il più giovane vincitore nella storia del torneo maschile.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Daniil Medvedev (quarti di finale)
  Alexander Zverev (quarti di finale)
  Stefanos Tsitsipas (quarto turno)  Matteo Berrettini (ritirato)  Andrej Rublëv (secondo turno) Casper Ruud (finale)  Félix Auger-Aliassime (secondo turno)  Hubert Hurkacz (semifinale)  Jannik Sinner (quarti di finale, ritirato)  Cameron Norrie (quarto turno)  Taylor Fritz (quarto turno)  Denis Shapovalov (secondo turno)  Diego Schwartzman (secondo turno)  Carlos Alcaraz (campione)
  Roberto Bautista Agut (terzo turno)  Reilly Opelka (secondo turno, ritirato)  Pablo Carreño Busta (terzo turno)  Nikoloz Basilašvili (secondo turno)  Lorenzo Sonego (secondo turno)  John Isner (secondo turno)  Marin Čilić (terzo turno)  Gaël Monfils (terzo turno)  Karen Chačanov (secondo turno)  Daniel Evans (secondo turno)  Alex De Minaur (terzo turno)  Grigor Dimitrov (secondo turno)  Cristian Garín (secondo turno)  Frances Tiafoe (quarto turno)  Aslan Karacev (terzo turno)  Aleksandr Bublik (terzo turno)  Fabio Fognini (terzo turno)  Albert Ramos Viñolas (secondo turno) Wildcard 

  Jack Draper (secondo turno)  Nick Kyrgios (quarto turno)  Andy Murray (secondo turno)  Emilio Nava (primo turno)
  Shang Juncheng (primo turno)

 Qualificati 

  Fernando Verdasco (primo turno)  Michail Kukuškin (secondo turno)  Mitchell Krueger (primo turno)  Yoshihito Nishioka (terzo turno)  Emilio Gómez (primo turno)  Thanasi Kokkinakis (quarto turno)  Jaume Munar (primo turno) 
  Denis Kudla (terzo turno) 
  Daniel Elahi Galán (secondo turno) 
  Tarō Daniel (secondo turno) 
  Jeffrey John Wolf (secondo turno) 
  Jack Sock (primo turno) 

 Ranking Protetto 

  Aljaž Bedene (primo turno)  Borna Ćorić (secondo turno)<ol start="3">
  Gilles Simon (primo turno)
  Jo-Wilfried Tsonga (primo turno)

 Lucky Loser 
  Kevin Anderson (secondo turno)''

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Miami Open 2022